CSKA es un acrónimo de Club Deportivo Central del Ejército en varias lenguas eslavas, y se usa como nombre de equipos deportivos que eran de propiedad militar en algunos países de Europa del Este (en la actualidad mercantilizados y con propietarios privados en sus respectivos países):

 CSKA Sofía
 PFC CSKA Sofía, fútbol
 PBC CSKA Sofía, baloncesto

 CSKA Moscú
 PFC CSKA Moscú, fútbol
 PBC CSKA Moscú, baloncesto
 HC CSKA Moscú, hockey hielo

 FK SKA Rostov del Don, fútbol
 FC SKA-Energiya Jabárovsk, fútbol
 SKA San Petersburgo, hockey hielo

 FC CSKA Kiev, fútbol

 CSKA Dusambé, fútbol